Miha Blažič (Koper, 1993. május 8. –) szlovén válogatott labdarúgó, a francia élvonalbeli Angers hátvédje.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Blažič szülővárosában, a szlovéniai Koperben kezdett el futballozni az FC Koper csapatánál, melynek színeiben 2011 és 2015 között közel száz bajnoki mérkőzésen lépett pályára. Blažič utolsó koperi idényében megnyerte a csapattal a szlovén kupát. 2015-ben a szintén élvonalbeli Domžale szerződtette őt, amellyel 2017-ben szintén szlovén kupát nyert, így szerepelhetett az Európa-liga selejtezőiben, amely során kiejtették a német SC Freiburg csapatát, valamint megmérkőztek a francia Olympique de Marseille-jel is.

Ferencváros 
2017 augusztusában szerződtette őt a magyar élvonalbeli Ferencvárosi TC. 2017. szeptember 16-án a Budapest Honvéd ellen 3–1-re megnyert mérkőzésen debütált a magyar bajnokságban. November 25-én a Haladás elleni párharcban megszerezte első gólját az FTC-ben.

2018-ban ezüstérmes lett, 24 bajnoki mérkőzésen 7 gólt szerzett. 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben is a bajnokcsapat tagja volt.

Angers 
2022. június 3-án jelentették be, hogy szabadon igazolhatóként 2025-ig írt alá a francia Angers csapatához.

A válogatottban 
Többszörös szlovén utánpótlás válogatott. Blažič 2017. január 10-én debütált a felnőtt B válogatottban egy Szaúd Arábia elleni barátságos mérkőzésen. 2017 júniusában Srečko Katanec szövetségi kapitány behívta őt a Málta elleni világbajnoki selejtezőmérkőzésre készülő felnőtt válogatott keretébe. A szlovén válogatottban 2018. június 2-án egy Montenegró elleni győztes barátságos mérkőzésen debütált.

Statisztika

Klubcsapatokban 
2022. május 11-én lett frissítve.

A szlovén válogatottban

Mérkőzései a szlovén válogatottban 
 Az eredmények a szlovén válogatott szemszögéből értendők.

Sikerei, díjai

Klubcsapatokban 
 FC Koper
  Szlovén labdarúgókupa (1): 2015
   NK Domžale
  Szlovén labdarúgókupa (1): 2017
   Ferencvárosi TC 
  Magyar bajnoki ezüstérmes (1): 2017–2018
  Magyar bajnok (4): 2018–2019, 2019–2020, 2020–2021, 2021–2022
  Magyar kupagyőztes (1): 2022

Jegyzetek

Források 
 
 
 

Szlovén labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1993-ban született személyek
Az FC Koper labdarúgói
Az NK Domžale labdarúgói
A Ferencváros labdarúgói
Az SCO Angers labdarúgói
Az NB I labdarúgói
Magyarországon játszó külföldi labdarúgók
Magyar bajnok labdarúgók
Élő személyek